WTA Тур 2005 () — элитный тур теннисистов-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2005 году календарь проводился 33й раз и включал:
 4 турнира Большого шлема (проводится Международной федерацией тенниса);
 Финал мирового тура в Лос-Анджелесе, США;
 10 турниров 1-й категории;
 16 турниров 2-й категории;
 15 турниров 3-й категории;
 17 турниров 4-й категории;
 Кубок Федерации.

Расписание WTA Тура 2005 года 
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2005 года, со списком победителей и финалистов для одиночных и парных соревнований.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Статистическая информация

Одиночные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — Турнир Большого шлема; ФМТ — Финал Мирового тура

Титулы по странам 

* ТБШ — Турнир Большого шлема; ФМТ — Финал Мирового тура

Рейтинг WTA

Чемпионская гонка 
 Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Лос-Анджелесе.  Серебристым — запасные на турнире в Лос-Анджелесе.

Первые ракетки 2005 года

Дебютные титулы 
  Ана Иванович — Канберра
  Чжэн Цзе — Хобарт
  Саня Мирза — Хайдарабад
  Луция Шафаржова — Оэйраш
  Нурия Льягостера Вивес — Рабат
  Клара Коукалова — Хертогенбос
  Мария Кириленко — Пекин
  Янь Цзы — Гуанчжоу
  Михаэлла Крайчек — Ташкент
  Надежда Петрова — Линц

Парные турниры

Титулы по игрокам 

* ТБШ — Турнир Большого шлема; ФМТ — Финал Мирового тура

Титулы по странам 

* ТБШ — Турнир Большого шлема; ФМТ — Финал Мирового тура

Рейтинг WTA

Чемпионская гонка 
 Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Лос-Анджелесе.  Серебристым — запасные на турнире в Лос-Анджелесе.

Первые ракетки 2005 года

Дебютные титулы 
  Саманта Стосур — Сидней
  Брианн Стюарт — Сидней
  Чжэн Цзе — Хобарт
  Янь Цзы — Хобарт
  Анна-Лена Грёнефельд — Паттайя
  Ивета Бенешова — Париж
  Алина Жидкова — Акапулько
  Барбора Стрыцова — Варшава
  Андрея Ванк — Страсбург
  Роса Мария Андрес Родригес — Страсбург
  Мария Корытцева — Палермо
  Лора Гренвилл — Цинциннати
  Флавия Пеннетта — Карсон
  Мария Елена Камерин — Гуанчжоу
  Чжань Юнжань — Сеул
  Чжуан Цзяжун — Сеул
  Елена Веснина — Квебек
  Анастасия Родионова — Квебек

Турниры смешанных пар

Титулы по игрокам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Титулы по странам 

* ТБШ — турнир Большого шлема

Дебютные титулы 
  Саманта Стосур — Мельбурн
  Мари Пьерс — Уимблдон

Призовые WTA

Изменения в календаре перед сезоном 2005

Новые турниры 
  Banka Koper Slovenia Open
  Sunfeast Open
  Международный теннисный турнир в Модене
  Открытый чемпионат Таиланда

Выпали из календаря 
  Idea Prokom Open
  Odlum Brown Vancouver Open
  Wien Energie Grand Prix

Сменили место проведения 
  Гран-при Лаллы Мерьем (Касабланка → Рабат).

Вернулись в календарь 
  ECM Prague Open
  Volvo Women’s Open
  Кубок Стамбула

Примечания

См. также 
 Женская теннисная ассоциация
 Международная федерация тенниса
 ATP Тур 2005

Ссылки 
 Официальный сайт WTA
 Официальный сайт ITF